Кубок Кипра по футболу 2010/11 года () — 69-й розыгрыш Кубка Кипра по футболу.

Первый раунд

Второй раунд 
Следующие 4 клуба были освобождены от прохождения первого раунда благодаря своему успешному выступлению в предыдущем розыгрыше и достижениям в рейтинге Fair Play:

 Аполлон Лимасол (победитель Кубка Кипра по футболу 2009/2010)
 АПОЭЛ (финалист Кубка Кипра по футболу 2009/2010)
 АЕЛ Лимасол (лидер рейтинга Fair Play в Чемпионате Кипра по футболу 2010/2011)
 Арис Лимасол (лидер рейтинга Fair Play во Втором дивизионе Кипра по футболу 2010/2011)

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com
 

2010/2011
Спорт на Кипре в 2010 году
Спорт на Кипре в 2011 году
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году